Черногузка —  река в Псковской области России, приток р.Западная Двина
 Черногузка (:uk:Чорногузка) —  река в Волынской области Украины и Брестской области Белоруссии, приток р.Стыр